Ziethen (Barnim), een plaats de Duitse deelstaat Brandenburg
Ziethen (bij Anklam), een gemeente in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Voor-Pommeren
Ziethen (Lauenburg), een plaats in de Duitse deelstaat Sleeswijk-Holstein